Statystyki fazy eliminacyjnej:

Najlepiej punktujące

Najlepiej atakujące

Najlepiej blokujące

Najlepiej zagrywające

Najlepiej broniące

Najlepiej rozgrywające

Najlepiej przyjmujące

Najlepsze libero 

Statystyki fazy
2010 w piłce siatkowej